Hubert Rohault de Fleury (1777-1846), un architecte français ;
 Hubert Rohault de Fleury (1779-1866), un général de division ;
 Hubert Rohault de Fleury (1828-1910), un peintre français.